Pułki piechoty noszące numer „31”:

Wojska Polskiego:
 31 Pułk Strzelców Kaniowskich (1919–1939)
 31 Pułk Piechoty (IX-X 1944) → 3 Pułk Piechoty (X-XII 1944) → 37 Pułk Piechoty

Armii Cesarstwa Austriackiego:
 31 Pułk Piechoty

Cesarskiej i królewskiej Armii:
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 31 (1741–1918) 
 31 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (1901–1918)

Królewsko-węgierskiej Obrony Krajowej
 31 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 31 Pułk Piechoty im. Hrabiego Bose (1 Turyngski) sformowany 6 września 1812; stacjonował w Altonie; przyporządkowany do VIII Korpusu Armii Niemieckiej

Armii Imperium Rosyjskiego:
 31 Aleksiejewski Pułk Piechoty (ros. 31-й пехотный Алексеевский полк)